Die 7.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1956 in Luxemburg, Luxemburg, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1956
Radsportveranstaltung 1956
Radsportwettbewerb in Luxemburg
Sportveranstaltung in Luxemburg (Stadt)